Alured Clarke kan syfta på bland andra:

* Alured Clarke (1696–1742), engelsk domprost
 Alured Clarke (1744–1832), brittisk fältmarskalk